Флаг муниципального образования городской округ Дегтя́рск Свердловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 декабря 2002 года решением Дегтярской городской Думы № 1 как флаг муниципального образования «Город Дегтярск» (после муниципальной реформы — городской округ Дегтярск) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1139.

28 августа 2012 года, решением Думы городского округа Дегтярск № 77, предыдущее решение признано утратившим силу и утверждён «Порядок» использования герба и флага городского округа Дегтярск. Рисунок флага остался без изменений, а в его описание добавлено название муниципального образования.

Описание 
«Флаг городского округа Дегтярск представляет собой полотнище с соотношением сторон 2:3, синего цвета. По центру полотнища помещены фигуры городского герба (шахтное колесо с крестовидной спицей, украшенное пылающей берёзовой ветвью), изображённые жёлтым и красным цветами и занимающие 7/8 от высоты полотнища. Обратная сторона зеркально симметрична лицевой».

Обоснование символики 
Синий цвет полотнища символизирует собой мирный труд горожан и их достоинство.

Шахтное колесо служит эмблемой горных выработок, а именно добычи медных руд, на что указывает крестчатая форма нижней спицы колеса, образующей вкупе с его втулкой «зеркало Венеры» — древний знак меди.

Пылающая берёзовая ветвь указывает на основание города как поселения углежогов, а также намекает на имя города, поскольку для получения дёгтя преимущественно использовалась древесина берёзы.

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением берёзовых листьев
Флаги с изображением пламени